Iako je djeljiva s 4, godina 2100. nije prijestupna godina jer nije djeljiva s 400.

Događaji

Izvori